Gam ist der Familienname folgender Personen:

 Bella Bell-Gam (* 1956), nigerianische Fünfkämpferin, Weitspringerin und Hürdenläuferin
 Judy Bell-Gam (* 1956), nigerianische 100-m-Hürdenläuferin
 Mikael Gam (1901–1982), dänischer Schulrektor und Grönlandminister
 Morgan Gam (?–1241), walisischer Lord
 Raymond Sumlut Gam (* 1953), myanmarischer Bischof
 Rita Gam (1927–2016), US-amerikanische Schauspielerin